Ранку́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Ранкур — в департаменте Сомма;
 Ранкур — в департаменте Вогезы.